Scooby-Doo Mystery — компьютерная игра 1995 года для Sega Genesis, разработанная Illusions.
 Scooby-Doo Mystery — компьютерная игра 1995 года для SNES, Argonaut Games.